Список лучших бомбардиров чемпионата СССР по футболу. В 1958 году редакцией газеты «Труд» был учреждён приз «Лучшему бомбардиру», который вручался самому результативному игроку чемпионата СССР.

Примечания 

Футбол в СССР
Чемпионат СССР по футболу